Коменда́нтский аэродро́м:

 Комендантский аэродром — бывший аэродром в Санкт-Петербурге.
 Комендантский аэродром — исторический район Санкт-Петербурга.
 Комендантский аэродром — муниципальный округ в Санкт-Петербурге.